Президентские выборы в Гвинее-Бисау проходили 28 июня (1-й тур) и 26 июля (2-й тур) 2009 года после убийства 2 марта 2009 года президента страны Жуана Бернарду Виейры. Во 2-й тур вышли кандидат от правящей партии ПАИГК Малам Бакай Санья и кандидат оппозиционной Партии за социальное обновление Кумба Яла. Согласно официальным результатам Санья получил во 2-м туре большое преимущество и стал президентом Гвинеи-Бисау.

Результаты

Примечания 

Выборы в Гвинее-Бисау
Гвинея-Бисау
2009 год в Гвинее-Бисау